«Охо́та на зве́ря» () — американский боевик режиссёра Чэна Сяодуна. Премьера в США состоялась 30 декабря 2003 года. Фильм вышел сразу на видео.

Сюжет 
Американка Джессика Хоппер (Сара Малакул Лэйн) и её подруга, дочь сенатора, находясь в Таиланде, оказываются захваченными террористами, которые угрожают убить девушек, если их требования не будут выполнены. На помощь заложницам отправляется Джейк Хоппер (Стивен Сигал), отец одной из пленённых девушек, бывший сотрудник ЦРУ и мастер боевых искусств.

В ролях

Производство 
Фильм снимался в Бангкоке в течение 42-х дней: с 3 февраля по 17 марта 2003 года.

Фильм заканчивается словами «памяти нашего друга Трэвора Мюррея». Трэвор Мюррей (Trevor Murray), художник-постановщик фильма, скончался в Бангкоке от естественных причин незадолго до окончания съёмок.

Выпуск 
Фильм был выпущен на DVD с маркировкой Region 1 для США 30 декабря 2003 года и маркировкой Region 2 для Великобритании 16 февраля 2004 года компанией «Columbia TriStar Home Entertainment».

Рецензии 
Фильм получил в целом отрицательные отзывы. Скотт Уэйнберг из eFilmCritic.com поставил оценку 1,5 из 5 и раскритиковал актёрскую игру Стивена Сигала. Журнал Empire поставил оценку 1 из 5 и отметил, что этот фильм «особенно плох».

Примечания

Ссылки 
 Рецензия  на DVDtalk.com
 Рецензия  на Theactionelite.com
 Рецензия  на Radiotimes.com
 Рецензия на Manlymovie.net
 Рецензия  на Avforums.com
 Рецензия  на Fareastfilms.com
 Рецензия  на Legacy.aintitcool.com

Фильмы США 2003 года
Фильмы-боевики США
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях